Нау́м Семёнович Соркин ( — 16 января 1980) — советский дипломат, генерал-майор. Участник советско-японской войны 1945 года.

Биография 
Родился в Александровске Екатеринославской губернии (в настоящий момент — Луганской области). Еврей. Член ВКП(б).

С 1919 года — в РККА. В 1920 году окончил Харьковские командные артиллерийские курсы, в 1923 году — Артиллерийскую школу.Участник гражданской войны на Южном фронте. Участник советско-польской войны.

В 1923—1926 гг. — инструктор Монгольской народной армии по артиллерии.

В 1926—1932 гг. — консул СССР в Алтан-Булаке (Монголия), заведующий Консульским отделом, затем 1-й секретарь Полномочного представительства СССР в Монголии.

В 1933 году окончил Курсы военно-дипломатических работников.

В 1933—1934 гг. — в распоряжении народного комиссара по военным и морским делам — председателя Революционного военного совета СССР.

В 1935—1936 гг. — работал в Народном комиссариате иностранных дел.

В 1936—1937 гг. — заместитель начальника 9-го отдела 4-го (разведывательного) управления Генерального Штаба РККА.

В 1937—1939 гг. — временно исполняющий должность начальника 9-го отдела Разведупра Генерального Штаба РККА.

В 1939—1941 гг. — исполняющий должность начальника Отдела специальных заданий Разведупра Генерального Штаба РККА.

В 1941—1945 гг. — начальник Разведывательного отдела Штаба Дальневосточного фронта, 1-го Дальневосточного фронта. Представлял Коминтерн, курировал связи с китайскими и корейскими партизанами в Маньчжурии, включая отряд Ким Ир Сена.

В ноябре 1944 года присвоено звание генерал-майора РККА.

В 1945—1947 гг. — начальник Разведывательного отдела Штаба Дальневосточного военного округа.

В 1947—1950 гг. — начальник Военного отдела Военно-дипломатической академии.

В 1952—1958 гг. — заместитель начальника кафедры Военно-воздушной инженерной академии.

Умер 16 января 1980 года в Ленинграде.

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Красного Знамени (награждён приказом ВС 2-го Дальневосточного фронта в 1945 году)
 Орден Красной Звезды (Указ Президиума ВС СССР от: 04.06.1944 года - за хорошую организацию работы подчинённых и достигнутые высокие результаты)
 Орден Красной Звезды
 медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»(1938)
 Монгольский орден "Красного Знамени"

Примечания

Ссылки 
 Соркин Наум Семёнович. Послужной список и биография
 Частные коллекции — в дар музею: Коллекция Соркина Наума Семёновича, Смоленский государственный музей-заповедник.

Разведчики СССР
Члены КПСС
Дипломаты СССР
Консулы СССР в Алтан-Булаке
Преподаватели Военно-дипломатической академии